Ram Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Ram Creek (Shaw River), Nebenfluss des Shaw River (De Grey River) in Western Australia
 Ram Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory